Вулиця Устияновича — вулиця у Львові.
 Вулиця Устияновича — вулиця у Стрию.

Вулиці, названі на честь людей